Имани:
 Имани (род. 1979) — французская певица.
 Имани, Акбар (род. 1992) — иранский футболист.
 Имани, Блэр (род. 1993) — американская писательница, историк и борец за равенство.